A rali-világbajnokság (World Rally Championship, WRC) egy raliverseny-sorozat az FIA szervezésében. A bajnokságot 1973 óta rendezik, de 1973 és 1976 között csak a gyártókat értékelték.

Ralivilágbajnok versenyzők listája

Versenyzők szerint

Nemzetek szerint

Lásd még 
 Magyar ralibajnokok listája

További információk 

Autóversenyzés témájú listák
Versenyzo~